Tokat kan syfta på följande platser:

Turkiet 

 Tokat (provins), provins, 
 Tokat, provinshuvudstad, 
 Tokat Airport, flygplats, 

Robotskapade Turkietförgreningar